Cornelis Frans Jacobus Blooker (1825), fabrikant
 Cornelis Frans Jacobus Blooker (1852-1912), medicus en politicus